Un término global o denominación general (también conocido con la expresión término paraguas), es una palabra que designa a un conjunto o agrupación de conceptos relacionados. Los términos globales se conocen técnicamente como hiperónimos. Por ejemplo, la criptología es un término que engloba la criptografía y el criptoanálisis, entre otros campos. Además, una "organización paraguas" puede ser una organización que es un órgano de coordinación y representación de una serie de órganos separados más pequeños.

Ejemplos 
 Psicosis: término que designa al menos nueve diagnósticos diferentes, entre las que se incluye el trastorno bipolar, la esquizofrenia y otros.
 Daltonismo: término que designa la acromatopsia y las diversas formas de discromatopsia por igual.
 Venus paleolítica: estatuillas del período paleolítico superior con características en común pero de orígenes diversos.
 Ofrenda votiva: objetos de diferente índole dejados en un lugar sagrado por motivos rituales.

Referencias

Véase también 
Nombre colectivo

Lexicología
Semántica